Paul Meyer (clarinetista) (nascut el 1965), clarinetista francès
 Paul Meyer (filòleg) (1840-1917), filòleg francès

Molt semblant:
 Paul Mayer (activista) (1931-2013), activista per la pau nord-americana
 Paul Mayer (zoòleg) (1848-1923), zoòleg alemany